Korfbalseizoen 2010-2011 is een korfbalseizoen van het KNKV. In dit seizoen telt de veldcompetitie twee Hoofdklasses waarbij elk team tien wedstrijden speelt en in de zaalcompetitie is een Korfbal League competitie waarbij elk team 18 wedstrijden speelt.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2010-2011 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Ereklasse; twee poules met elk zes teams. Van elke poule gaan de bovenste twee teams door naar de kruisfinale. De nummer 1 van Poule A speelt tegen de nummer 2 van Poule B en nummer 1 van Poule B speelt tegen de nummer 2 van Poule A. Dit is een knock-out systeem. Beide winnaars spelen hierna een finalewedstrijd.

Ereklasse A

Ereklasse B

Play-offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2010-2011 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League. Na 18 competitiewedstrijden gaan de bovenste vier teams play-offs spelen. Deze play-offs is een best-of-3 serie. De finale gaat tussen de twee winnaars.

Play-offs en Finale

Korfbal in 2010
Korfbal in 2011
Nederlandse korfbalcompetitie